Gevert ist der Familienname folgender Personen:

 Jörn Gevert (* 1929), chilenischer Hürdenläufer und Sprinter
 Klaus-Volker Gevert, deutscher Designer bei BMW, siehe Liste von Fahrzeugdesignern
 Sebastian Gevert (* 1988), chilenischer Volleyballspieler